Vacacaí pode referir-se a dois Rios que correm paralelo um ao outro, no Rio Grande do Sul:

 Rio Vacacaí;
 Rio Vacacaí-Mirim;

Desambiguação